Die Basketball-Asienmeisterschaft 1977 (offiziell: FIBA Asia Championship for Men 1977) war die 9. Auflage dieses Turniers und fand vom 28. November bis 10. Dezember 1977 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 14 Mannschaften teil. Die zwei besten Mannschaften qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1978.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit fünf Mannschaften und einer Gruppe mit vier Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalrunde 
Die beiden Besten der Gruppen A bis C spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–6, die restlichen Mannschaften um die Plätze 7–14. Bei den Spielen um die Plätze 7–14 wurden die Ergebnisse der Spiele der Mannschaften, die in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, in die Wertung der Finalrunde übernommen.

Plätze 1–6

Plätze 7–14

Endstände 

Die China und Südkorea qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1978.

Weblinks 
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1977
Basketballveranstaltung 1977
Asienmeisterschaft 1977
Sportveranstaltung in Kuala Lumpur